Herminia — род совок из подсемейства совок-пядениц.

Описание 
Для видов Herminia grisealis, Herminia dolosa: На передних крыльях вершинная и внутренняя перевязи без утолщения на костальном крае; в вершине передних крыльев не имеется закругления, она образует угол.

Для части: Подкраевая линия передних крыльев без зубца посередине. Внешний край передних крыльев без тупоугольного излома. Передняя лапка самца в проксимальной части и её ножны умеренных размеров. В гениталиях самки задняя, гофрированная часть копуляционной сумки отделена перетяжкой от собственно корпуса копуляционной сумки.

Систематика 
В составе рода:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …

Примечания 

Совки-пяденицы
Роды чешуекрылых